Louth kan syfta på följande platser:

Australien 

 Louth (ort i Australien), New South Wales, Bourke,

Irland 

 Lú (grevskap i Irland), Leinster, 
 Louth (ort i Irland), Leinster, Lú,

Storbritannien 

 Louth, Lincolnshire, ort, England, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar